La mia vita sul bicorno (Azghyin ushtykzyn'azaby) è un film del 1993 diretto da Yermek Shinarbayev.

Riconoscimenti 
 1993 - Locarno Festival
 Pardo d'oro

Collegamenti esterni
 

Mia vita sul bicorno
Film drammatici